[[File:Horseshoe Bend 1 md.jpg|right|320px|thumb| <div style="text-align:center"> Fluviul Colorado în locul cunoscut sub numele de Taola Potcoavei (în original, (Horseshoe Bend) </div>]]

Râul Colorado sau Fluviul Colorado, în engleză Colorado River, în spaniolă, Río Colorado (într-o traducere aproximativă "râu de culoare roșie", conform originalului din spaniolă), se poate referi la unul din următoarele râuri și/sau fluvii:

 Fluviul Colorado,  [The] Colorado River, localizat în vestul Statelor Unite ale Americii și nordul Mexicului, care trece prin Grand Canyon și se varsă în Golful California (conform, [the] Gulf of California); 
 Colorado River, Texas, numit nativ Colorado River din statul american Texas; 
 Rio Colorado, Argentina, numit nativ Rio Colorado din Argentina; 
 Rio Colorado, Costa Rica, numit nativ Rio Colorado din Costa Rica. 

 Altă utilizare  

 Colorado River abstention, se referă la o procedură existentă într-un caz civil (conform originalului, Abstention doctrine) creată de Curtea Supremă de Justiție a Statelor Unite ale Americii în procesul din 1976 dintre Colorado River Water Conservation District versus Statele Unite ale Americii''.

Vezi și  

  Colorado (dezambiguizare)